Маралды — названия населённых пунктов в Казахстане:
 Маралды (бывшее Фадиха) — аул в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидирован в 2018 г..
 Маралды (бывшее Маралиха) — аул в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Маралды — село в Семейской городской администрации Восточно-Казахстанской области.
 Маралды (бывшее Романовка) — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Маралды — станция в Щербактинском районе Павлодарской области.

Другое
 Маралды — солёное озеро в Павлодарском районе Павлодарской области.